Nightflight – album studyjny walijskiej grupy hardrockowej Budgie z 1981 roku. Album zajął 68. miejsce na liście UK Albums Chart. Utwór Keeping A Rendezvous zajął 71. miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Autorem okładki był Derek Riggs, twórca okładek m.in. Iron Maiden.

Lista utworów 
Wszystkie utwory skomponowali Burke Shelley i John Thomas.
 Strona A

 Strona B

 Dodatkowe nagrania na CD wydanym w 2013

Wykonawcy 
 Burke Shelley – gitara basowa, śpiew
 Steve Williams – perkusja
 John Thomas – gitara

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1981
Albumy Budgie